Sihvo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aarne Sihvo (1889-1963), général et homme politique finlandais
 (1922-1991), lieutenant-général finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois